QDR steht für:
 QDR (Luftfahrt), die missweisende Peilung von einem Bodensender zu einem Flugzeug
 Quadrennial Defense Review, eine regelmäßige Untersuchung zur Verteidigungsplanung der USA
 Quadruple Data Rate, ein computertechnisches Verfahren zur Datenübertragung mit vierfacher Geschwindigkeit
 Quality Deviation Report, den Bericht über eine Qualitätsabweichung (Begriff aus dem Qualitätsmanagement)
 Quick Dump Rinse, ein Wafer-Spülverfahren

 
QDR